Monovalenz steht für:

 Einwertigkeit in der Chemie, siehe Wertigkeit (Chemie)
 in der Immunologie
ein Antikörper mit nur einer reaktiven Gruppe oder Bindungsstelle
ein Impfstoff mit nur einem Antigen
 Verb, das ein weiteres Satzglied verlangt, siehe Valenz (Linguistik) #Ein- bis n-stellige Verben
 Betrieb einer Heizung mit einer Wärmequelle, siehe Gebäudeheizung #Heiztechnik
 Betrieb eines Fahrzeuges mit einem Treibstoff, siehe Autogas #Technik von Flüssiggasfahrzeugen

Siehe auch: